Lucjusz Apulejusz Saturninus (zm. 100 p.n.e.), Trybun ludowy roku 100
 Lucius Antonius Saturninus (zm. 89 n.e.), prowincjonalny gubernator i rebeliant przeciwko Domicjanowi
 Julius Saturninus (zm. 280), prowincjonalny gubernator i rebeliant przeciwko Probusowi
 Saturninus (253-268), rebeliant przeciwko Galienowi
 Saturninus Sallustius Secundus (IV w. n.e.) – filozof neoplatoński, prefekt Wschodu
 Saturninus (Satornil) – gnostyk syryjski z II w.

Woluzjusz Saturninus:
 Lucjusz Woluzjusz Saturninus, consul suffectus w 12 p.n.e.
 Lucjusz Woluzjusz Saturninus, consul suffectus w 3 n.e.
 Lucjusz Woluzjusz Saturninus, Pontifex Maximus
 Kwintus Woluzjusz Saturninus, konsul w 56 n.e.

Sencjusz Saturninus:
 Gajusz Sencjusz Saturninus, konsul w 19 p.n.e.
 Gajusz Sencjusz Saturninus, konsul w 4 n.e.
 Gnejusz Sencjusz Saturninus, consul suffectus w 4 n.e.
 Gnejusz Sencjusz Saturninus, konsul w 41 n.e.

Zobacz też 
 Saint-Saturnin, kilka francuskich miast
 Saturnin